Зупинка — припинення руху кого-, чого-небудь.
 Зупинка — припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше
 Зупинка — спеціально визначений пункт, місце, де постійно зупиняється транспорт для посадки та висадки пасажирів; відстань, частина шляху між двома такими пунктами.
 Автобусна зупинка
 Зупинний пункт
 Зупинка — тимчасове перебування, затримка де-небудь на шляху кудись (під час переїзду, переходу тощо).
 Зупинка — перерва в якій-небудь дії, роботі, пауза в мові тощо.
 Зупинка (в обчислювальній техніці) — перехід ЕОМ у стан, за якого зупиняється автоматичне вибирання команд із пам'яті та їх виконання.

Див. також 
 Стоп
 Автобусна зупинка
 Зупинка за адресою
 Зупинка за записом
 Зупинка на вимогу
 Зупинна платформа

Джерела